

Sigle 
 ISI – Imposta straordinaria sugli immobili, introdotta nell'ordinamento italiano dal Governo Amato I nel 1992 e poi sostituita dall'ICI (Imposta comunale sugli immobili)
 ISI – Imposta straordinaria sugli immobili, attualmente in vigore nella Repubblica di San Marino
 ISI – Ingegneria Sismica Italiana
 ISI – Institute for Scientific Information
 Inter-Services Intelligence – agenzia di spionaggio pakistana
 ISI – Istituto per l'Interscambio Scientifico, centro di ricerca scientifica di Torino
ISI – Industrializzazione per sostituzione delle importazioni, politica economica

Servizi 

 ISI Web of Knowledge

Codici 

 ISI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Isisford, Australia

Telecomunicazioni 

 ISI – abbreviazione che indica l'interferenza intersimbolica